Spojení písmen P a F může mít různé významy:

PF 
 PF – kód ISO 3166-2 pro Francouzskou Polynésii
 PF – novoroční blahopřání, novoročenka (zkratka z francouzského pour féliciter)
 PF – francouzská zkratka pro Pohřební ústav (zkratka z francouzského Pompes Funebres) 
 P. F. – „náhle slabě“ (z italského pianoforte) – hudební termín
 Pink Floyd – anglická rocková kapela
 Pandora Fields – česká hudební skupina
 Page fault – programátorská chyba, chyba stránky (pokus o přístup na stránku paměti mapovanou do virtuálního adresového prostoru nenačtenou do fyzické paměti)
 Page File – soubor pro stránkování paměti, virtuální paměť počítače
 PilsFree – komunitní počítačová síť v Plzni a okolí
 PF – zkratka pro právnickou, přírodovědeckou nebo pedagogickou fakultu
 PF – bývalá SPZ malých motocyklů okresu Prostějov
 PF (firewall) – Packet Filter
 Power Factor, poměr činného výkonu P a zdánlivého výkonu S, tzv. „opravdový“ účiník cos φekv (účiník známý jako cos φ je jeho podmnožinou)

pF 
 pF – značka pro pikofarad

pf 
 pf – silněji (z italského più forte) – hudební termín
 .pf – internetová doména nejvyššího řádu pro Francouzskou Polynésii (Polynésie française)

Externí odkazy